Francisco A. Propato (V. M. Luxemil) (?-m.1963). Escritor, tradutor, humanista, orientalista, moralista e esoterista argentino. Foi o fundador do movimento intitulado A.L.A.S (Ação Libertadora da América do Sul). Formou um trio com o V. M. Samael Aun Weor (Fundador e diretor do Movimento. A.G.L.A. - Ação Gnóstica Libertadora da Ameríndia) e com o Swami Sivananda (Fundador e diretor do movimento Sivananda Aryavarta Ashram e da The Devine Life Society India), criaram um conceito reformador e inovador nos estudos esotéricos e gnósticos. Estas três instituições reunidas, formaram um movimento intitulado "Triângulo Místico Perfeito" e, cujo símbolo de ordem era: Amor, Paz e Justiça e,  cujos princípios eram, "'trabalhar intensamente pela paz mundial e pelo progresso espiritual e moral do conglomerado humano Universal'".

Biografia
Francisco A. Propato colaborou ativamente na cultura e, mais propriamente em seu país de origem, a Argentina, onde dirigiu a revista “La Estrella”, na qual colaborou José Ingenieros, Roberto Arla, Nalé Roxlo etc. (1918). A seguir assumiu como delegado da World Universíty Roundtable (Universidade Roundtable Mundial), na Argentina  o trabalho nacional e internacional, o que também se desenvolveu na França, Espanha e Itália, principalmente, e em toda a América do norte ao sul. Foi na França, Presidente da Fundação da Cidade Universitária e vice-presidente da Associação Geral de Estudantes Latino-americanos. Ele fazia parte da Embaixada da Argentina, anexada ao Consulado Geral em Paris. Ele foi um membro da "Société Asiatique", do "International Institut of American Ideals" (Los Angeles) e da Word University Roundtable. Foi professor honorário do "Instituto Humanista". Em Paris (1930) publicou seu primeiro livro sobre a mística do Irã e os Rubaiyat de Omar Khayyām. Atuou em diversas instituições de cultura e associações pacifistas, cursando no "Institut de Hautes Etudes Historiques". (Civilisation Indienne, sanscrit, etc.) da Sorbonne (1929-1933). Representando o "Instituto de Filosofia" (onde era membro associado), da "Faculdade de Letras e Filosofia de Buenos Aires", viajou pela Itália e Espanha. Ele também atuou na Suíça e Holanda. Em seu retorno à América Latina, atuou no Brasil, Uruguai e Chile. Neste último país, fundou com outros líderes do Indo-Span americanismo ", A.L.A.S."; Ação Libertadora Sul-Americana, único Movimento Ecumênico Humanista Latino existente no mundo, muito conhecido em toda a América, Europa e Oriente.

Na Argentina contribuiu durante cinco anos consecutivos, na criação da Universidade Nacional de Cuyo; Encetou uma campanha nacional contra o câncer, ajudando com o oncologista sábio Prof. Dr. Angel H. Roffo na Confederação Científico Pan-Americana e na “Liga Antitabáquica Argentina”, etc. Ele trabalhou no Congresso Internacional contra o Alcoolismo, de Montevideo (1948), como Secretário da Delegação Argentina e Presidente da Comissão de Imprensa. Foi assessor da Associação de Damas Argentinas Pro Tradições Pátrias, até a formalização da música tradicional de Esnaola do hino nacional argentino. Teve atuação igualmente no Instituto Económico Interamericano, etc.

Títulos e reconhecimentos
Dentre os inumeráveis títulos a ele outorgado e estão o de Doutor Honoris Causa, em Filosofia, pela "University of London International" (Universidade Internacional de Londres); em Sociologia pela "Academia Andronosófica", de San Marino / Mônaco. Acadêmico Honorário da "Accademia Universale Inventori e Autori", de Roma; da "Fondazione Accademia Internazionale Borromeo", de Gênova; da "Unione Organizzazione Scientifiche pacificatrici latino-Indiane" e da “Associazione Internazionale Pro-Pace di Salerno”;  "Chevalier grand-croix" de "l'Ordre International des Chevaliers de l'Etoile de la Paix", etc. Nos Estados Unidos, membro honorário “International Institut of American Idecos", de Los Angeles (USA), do "Grupo América", na Bolívia, do “Instituto de Cultura Americana de Argentina e Brasil”, do “Instituto e Biblioteca Panamericana", de Buenos Aires. Foi presidente da "Órden de los Insignidos de América", de Buenos Aires, também foi homenageado por várias instituições de cultura árabe, por seu trabalho entre os sírios, libaneses e palestinos da América e no Oriente Médio. Fundou, em 1947, o "Sivananda Aryavarta Ashrama" e a "Fraternidade Esotérica Gnóstica Latino-americana, em 1960 e atuou como delegado da "The Divine Life", na Índia, do Movimento Gnóstico Cristão Universal, no México e da "Sagrada Ordem do Tibete".

O ex-vice-presidente do Peru, Dr. Rafael Larco Herrera, grande publicita americanista, assim se refere a Francisco A. Propato: "A América nunca poderá agradecer o grande serviço que você presta aos altos ideais que tendem a levá-la pelos caminhos de sua unidade, a defesa e grandeza. Os esforços que você realiza há que se perenizá-los,  para denotar a um ilustre e denotado soldado da Democracia, que é um guia e ensina à juventude deste grande continente”. A declaração do Dr. Larco Herrera, de 1950, acaba de ser confirmada pelo Dr. Howard John Zitko, Coordenador Geral da World Universíty Roundtable, que disse do professor Francisco A. Propato o seguinte: "Você é o nosso homem mais valioso da América do Sul, e é bom e gentil com seus esforços que o W.U.R tem feito progressos notáveis Tal em sua parte do mundo "

Relações com o Brasil
Muito conhecida é sua correspondência com o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas,  citada nos livros “Cidadão do mundo”, de Licurgo Costa e em “Dos jornais”, Edições 1-9, publicado em 1941, pelo Departamento de imprensa e propaganda. Naquela oportunidade o professor argentino congratula-se com o presidente brasileiro, que recém dera uma entrevista à "La Prensa", jornal argentino, onde destacava os rumos que vinha dando à Nação brasileira, com a implantação do Estado Novo.    

Francisco A. Propato, mantinha ainda uma relação com outros ilustres brasileiros da época, entre eles, o Profº Floriano Pinheiro Alves  , Correa Barbosa  , e o escritor e jornalista Solimar de Oliveira. A este último dedicou uma publicação de um trecho de sua tradução dos Rubaiyat de Omar Khayyām, a quem também conferiu o diploma de mérito, conforme assim noticiado: "...o presidente do s Insignidos da América", da República da Argentina, prof. Francisco A. Propato, o escritor Solimar de Oliveira, do Espirito Santo, colaborador do jornal "Letras da Província", recebeu o "Diploma de Mérito" que lhe confiou aquela entidade por serviços prestados a diversos centros de literatura americanos".

Menções
O V. M. Samael Aun Weor a ele se refere como Insigne escritor e moralista mundial e emanda: o ...'"Excelentísimo Señor Doctor Profesor Francisco A. Propato, insigne escritor, orientalista, Grande Mestre da Loja Branca  e refere-se ao movimento "Ação Gnóstica Libertadora Ameríndia" (Agla), como sendo '"um poderoso movimento cultural, intelectual, universal..."'.

Citações
O V. M. Samael Aun Weor assim se refere: '"O sábio cabalista norte-americano Manly P. Hall, citado pelo grande mestre da Loja Branca, Dr. Francisco A. Propato, disse em seu livro sobre Anatomia Oculta do Homem, o seguinte: “Aqueles que forem incapazes de levantar o fogo da medula espinhal através do canal Sushumna serão lançados a um reino lateral, semelhante ao dos símios (os atuais macacos e chipanzés).” (O canal Sushumna corre ao longo e dentro do canal medular.)"'   e ainda sugere ao leitor '"Estude você os postulados da A.G.L.A. Leia o livro "Kundalini Yoga", de Sivananda. Medite na grande Fraternidade Universal, preconizada pelo Mestre Luxemil (Francisco A. Propato). Investigue nos Tesouros Gnósticos."' 

Diz também que "O grande Mestre Francisco A. Propato, dissera que no signo do infinito estão simbolizados o cérebro, coração e o sexo do gênio da terra"'.  afirmação análoga a que fizera o Mestre Hilariux IX, quendo disse: '"O fogo do Flegeronte e a água do Aqueronte se entrecruzam na nona esfera, formando o signo do infinito"'.

Referindo-se ao místico Oramame, o solitário da Juratena, o V. M. Samael Aun Weor, assim diz: '"..veio uma ordem telepática. Ordenou ao místico descer ao abismo. O místico obedeceu no ato e desceu pressurosamente a essa região conhecida no Oriente como Avichi, oitava esfera submersa, a região onde habitam os adeptos da mão esquerda, os Bonzos do Tibete, os Seths Vermelhos, quão tenebrosos seguem os ensinamentos tântricos de Belzebu, Gurdjieff. Procedentes do clã Dagdugpa, senhores das trevas denunciados pelo grande Mestre Francisco A. Propato.  e terminando, sobre o V. M. Luxemil, assim se referm os glossários: '"...Eminente cientista e esoterista argentino, Grande Mestre da Fraternidade Branca. Fundador e dirigente da Agla (Acción Gnóstica para la Liberación de Amerindia), que formou parte na década de 50 de uma coalizão com os mestres Samael Aun Weor e Swami Sivananda do chamado Triângulo Hermético para a difusão do conhecimento."'

Obra
O Profº Francisco A. Propato escreveu várias obras, das quais, muito pouco sobreviveu. Dentre elas:
 El General Don José de San Martin y la Republica Argentina; 
 Lección Magistral; 
 Ensayo critico sobre las Rubaiyat de Omar Khayyam - 1930 171 pgs; 
 La organización de los altos estudios de orientalismo en la Universidad Argentina: (Esbozo de un ideal de cultura). Edición de "El Diario Siriolibanés, 1934 - 8 páginas; 
 Los Altos estudios orientalistas en los Estados Unidos de América - Editado por "El Diario siriolibanés", Buenos Aires, 1939 - 16 páginas.

Ver também

Samael Aun Weor
Swami Sivananda

Bibliografia
 Lafleur, Héctor René e Sergio D. Provenzano, Fernando Alonso. Las revistas literarias argentinas, 1893-1967 - Página 293;
 Homenaje a la escritora d.Ana de Gómez Mayorga. Ediciones Culturales I.C.A., 1951 - 163 páginas;
 Costa, Licurgo. Cidadão do mundo. Livr. J. Olympio, 1943 - 336 páginas;
 Bianchi, Susana. Historia de las religiones en la Argentina: Las minorías religiosas;
  Revista Militar Brasileira - Volume 38 - Página 579. Brasil. Ministério da Guerra – 1941;
 Ugarte, Manuel. Swiderski, Graciela. Boriés, Martín Facundo. El epistolario de Manuel Ugarte (1896-1951) - Archivo General de la Nación, 1999 - 309 páginas;
 Rizzuto, Francisco Antonio. Rizzuto (Jr), Francisco Antonio. - Veritas argentina, Volume 19, Edição 221, 1949;
 Revista iberoamericana, Volume 67,Edições 194-197 - Instituto internacional de literatura iberoamericana, 2001;
 Lugones, Leopoldo. – “Nosotros”, Volume 71 - s.n., 1931;
 Plaza, Angélica Perrari de. - La cigarra y el don. "Impresora uruguaya" s. a., 1945 - 94 páginas;
 Guía quincenal de la actividad intelectual y artística argentina, Volume 4. Argentina. Comisión Nacional de Cultura., 1950;
 Herrera, Larco. - Por la ruta de la confederación americana: consideraciones en pro de la unidad y la defensa de América. 1948 - 315 páginas;
 Nava, Ramiro. - Los verdaderos limites de Venezuela con el Brasil. Tip. Americana, 1948 - 47 páginas;
 Congreso sobre el Comportamiento Humano, Buenos Aires, 13 a 16 de abril de 1959. Instituto Americano de Investigaciones Económicas, Jurídicas y Sociales;
 Susaeta. Ver y entender. 1990, 23 páginas;
 Fraternidad universal: mensaje de la nueva era. Movimiento por la Fraternidad Universal. Impr. "C. Gide", 1949 - 183 páginas;
 Oriente y occidente: digesto argentino de buenas lecturas, Volume 1. 1939;
 Oasis, Edições 1-8. Centro Cultural Arabe, 1943;
 La Antorcha: revista hispanoamericana mensual, Volume 1,Edições 1-11. 1931;
 El espectador habanero, Volume 9,Edições 49-53. J.E. Runken, 1937.      

Mortos em 1963
Escritores da Argentina
Tradutores da Argentina
Humanistas
Moralidade
Orientalistas
Ocultistas
Esoterismo
Teólogos gnósticos
Estudiosos do gnosticismo